Маді — село в Естонії, входить до складу волості Орава, повіту Пилвамаа

Особи 

Маді — прізвище арабського походження. Відомі носії:
 Гамада Маді — президент і прем'єр-міністр Коморських Островів
 Мохамед Абду Маді — прем'єр-міністр Коморських Островів